Il singolare del Grand Prix Hassan II 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul-Henri Mathieu era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gilles Simon ha vinto in finale 7–5, 6–2, contro Julien Benneteau.

Teste di serie

  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale,ritiro per infortunio)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Agustín Calleri (semifinali)
  Marc Gicquel (quarti)

 Julien Benneteau (finale) 
 Chris Guccione  (primo turno) 
 Florent Serra (primo turno) 
 Victor Hănescu (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Grand Prix Hassan II 2008
ATP Tour 2008